Kila kan syfta på:

Kíla – en musikgrupp från Dublin, Irland
Kila (buddhism) - en rituell kniv inom tibetansk buddhism

Geografi

Finland
 Kila, Vanda stad – en stadsdel i Vanda

Sverige

Södermanland
 Kila socken, Södermanland – en socken i Södermanland ingick i Jönåkers härad
 Kila landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Kila församling, Strängnäs stift – en tidigare församling i Strängnäs stift –2006
 Kila distrikt, Södermanland – ett distrikt i Nyköpings kommun och Södermanlands län. 2016–
 Kila, Nyköpings kommun – en småort i Nyköpings kommun

Värmland
 Kila socken, Värmland – en socken i Värmland ingick i Näs härad
 Kila landskommun, Värmland – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1951
 Kila församling, Karlstads stift – en församling i Karlstads stift
 Kila distrikt, Värmland – ett distrikt i Säffle kommun och Värmlands län 2016–

Västmanland
 Kila socken, Västmanland – en socken i Västmanland ingick i Övertjurbo härad
 Kila landskommun, Västmanland – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1951
 Kila församling, Västerås stift – en församling i Västerås stift
 Kila distrikt, Västmanland ett distrikt i Sala kommun och Västmanlands län 2016–
 Kila, Sala kommun – en tätort i Sala kommun

Se även
 Kiladalen – Kilaåns dalgång i Södermanland
Kila kyrka – flera kyrkor
Kilaån – flera åar